Мимица () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мимица, Ватрослав (1923—2020) — югославский, хорватский кинорежиссёр, сценарист.
 Мимица, Невен (род. 1953) — хорватский политик и дипломат.